C20H30O2 – formula molecolare dell'acido abietico
C20H30O2 – formula molecolare dell'acido bosseopentaenoico
C20H30O2 – formula molecolare dell'acido eicosapentaenoico
C20H30O2 – formula molecolare dell'acido pentacicloanammossico
C20H30O2 – formula molecolare del metenolone
C20H30O2 – formula molecolare del metiltestosterone

Formule molecolari